Физо:
 Физо, Арман Ипполит Луи (1819—1896) — французский физик.
 Физо — лунный кратер.

См. также 
 Интерферометр Физо — простейший многолучевой интерферометр.
 Опыт Физо — опыт по определению скорости света в движущихся средах (телах), осуществлённый в 1851 году.